Sicherheitsoffizier (SiO) bezeichnet:
 den vom Reeder bestellten Offizier auf einem Schiff, der für die Sicherheit an Bord eines Seeschiffes verantwortlich ist, siehe Sicherheitsoffizier (Seefahrt)
 den bei der Bundeswehr für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zuständigen Gehilfe des Leitenden während bestimmter Ausbildungs- und Übungsvorhaben, siehe Sicherheitsoffizier (Militär)